Штурм Казани Народной армией КОМУЧа — операция Народной армии КОМУЧа против большевиков в августе 1918 года по взятию Казани.

Планы и разногласия в Народной армии 
22 июля части Народной армии и чехословацкие легионеры заняли Симбирск. После взятия Симбирска перед Народной армией встала задача, куда направить главный удар: на Саратов, как предлагал командующий армией Станислав Чечек, навстречу казакам Краснова, или на Казань, как настаивали Каппель со Степановым. Они утверждали, что в Казани подготовлено восстание, а потому город, где были сосредоточены колоссальные материальные ресурсы, будет взят без труда. В свою очередь, командование Народной армией утверждало, что удар на Казань — это удар в пустоту, отвлечение самых боеспособных сил на второстепенную задачу, тогда как удар на Саратов приводил к стратегической победе белых: крушению всего южного фаса большевистской обороны, падению Царицына и Астрахани, объединению с донскими казаками, созданию с ними единого фронта против Красной армии. Это создавало предпосылки для дальнейшего наступления на Москву.

Чечек категорически запретил Каппелю и Степанову наступать на Казань, разрешив только демонстрацию до устья Камы, после чего те должны со своими частями были вернуться в Самару для дальнейшего наступления на Саратов. Тем не менее они проигнорировали запрет и решили взять Казань по своей инициативе.

Бои на подступах к Казани 
1 августа началось наступление на север, к Казани. Отряд Народной армии (русские части и два батальона чехов) под командованием В. О. Каппеля и А. П. Степанова (3 тысячи штыков, 300 сабель и 14 орудий) при поддержке Волжской речной флотилии нанёс удар вдоль обоих берегов Волги и, разгромив оперативную группу войск красных (2,5 тысяч штыков и сабель при 8 или 10 орудиях), начал стремительное продвижение к Казани.

3 августа 1918 года части Красной Армии начали встречные бои с белыми в районе Тетюши, Буинск, Симбирск.

К 4 августа, заняв Ст. Майна, Тетюши, Буинск и Спасск, белые вышли к устью Камы. Там большевики попытались остановить белых, но потерпели очередное поражение и откатились к Казани. Боевые операции на подступах к городу показали слабость дисциплины и плохое взаимодействие красных войск.

5 августа 1918 года перешли в наступление части 2-й армии РККА, которые перерезали железную дорогу Нурлат — Бугульма, но затем попали под контрудар белых и отступили к Мензелинску и Сарапулу.

Соотношение сил 
Силы белых включали части Народной армии КОМУЧа и чехословацких легионеров.

Численность населения Казани тогда составляла около 146 тысяч человек. Казанских большевиков было около одной тысячи. Казань обороняли части 1-й Латышской дивизии в составе 5-го и 4-го полков латышских стрелков, Мусульманский коммунистический отряд, Интернациональный батальон имени Карла Маркса, 1-й мусульманский социалистический полк, 1-й татаро-башкирский батальон, отряд во главе с Муллануром Вахитовым и другие «интернациональные» формирования. Спешно формировались красногвардейские отряды, численность которых составила около 5000 бойцов. Всего для обороны города против трёхтысячного отряда белых было стянуто около 10 тысяч штыков и сабель.

Штурм города 
Казань и вся губерния была объявлена на военном положении.

К вечеру 5 августа белые вышли к Казани. Речная флотилия, пройдя Казань, дошла вверх по Волге до Романовского моста и завязала там перестрелку с береговыми батареями красных, высадив по пути отряд Каппеля на правый берег Волги у деревни Верхний Услон, который стремительным ударом захватил её. Таким образом, Волга была перехвачена выше Казани.

Чехи в это время высадились у Казанских пристаней (в пяти километрах ниже Казани) и, развернувшись в боевой порядок, при поддержке артиллерии повели наступление на город. Однако, сражение затягивалось из-за упорнейшего сопротивления латышских стрелков (5-й Латышский полк), начавших было даже теснить чехов обратно к пристани. Решающим оказался переход на сторону белых 300 бойцов Сербского батальона майора Благотича, размещавшихся в казанском кремле, который в решающий момент нанёс 5-му Латышскому полку неожиданный фланговый удар. В результате сопротивление латышей было сломлено. Красные отошли в город. Ночью белые их не преследовали. Начался сильный дождь, который продолжался до утра.

Утром 6 августа подполковник Каппель, высадившись с частью своего отряда на левый берег Волги выше Казани в районе деревни Большие Отары, вошёл в город с тыла, вызвав панику в рядах оборонявшихся большевиков. Против Капелля бросили потрёпанный накануне 5-й Латышский полк, Интернациональный батальон имени Карла Маркса (составленный из австрийцев и венгров) и татарские части.

В полдень того же дня чехи, воспользовавшись тем, что самые боеспособные («интернациональные») части красных были отправлены на северную окраину города против Каппеля, высадились в районе Адмиралтейской слободы и при поддержке артиллерийского и пулемётного огня опрокинули малобоеспособные русские красногвардейские отряды. Высадка этого десанта послужила сигналом для офицерского восстания внутри города. На красные отряды с чердаков и окон посыпались пули, внося панику в ряды обороняющихся. К вечеру 6 августа город был окружён белыми с 3-х сторон. Вечером 6 августа остатки обороняющихся разделились на две части. Одна часть с боями стала пробиваться к Свияжску, другая на север — к Арску. Тем не менее большая часть пробиться из окружения не смогла и была пленена. 

Участник событий, офицер 5-го уланского Литовского полка В. А. Зиновьев утверждал, что:

По данным Т. Насырова, во время боев за Казань из более чем 500 бойцов личного состава полка 40 стрелков погибло, 137 попали в плен. Большая часть стрелков под командованием бывшего прапорщика Грегора через Царевококшайск вышла к Свияжску. После возвращения красными Казани 10 сентября 120 сдавшихся в плен стрелков вернулись в свой полк. По другим сведениям, каппелевцы взяли в плен 350 бойцов полка, которых военно-полевой суд приговорил к расстрелу.

В ночь на 7 августа белые части заняли город полностью. Одним из последних очагов сопротивления стал район электростанции, где оборонялся отряд под командованием М. Х. Султан-Галиева. После двухдневных тяжёлых боёв, несмотря на численное превосходство красных, а также наличия серьёзных укреплений у обороняющейся стороны, город пал.

7 августа к полудню Казань была очищена от красных.

Как утверждает С. Г. Сироткин, в разговоре с Лениным командовавший Восточным фронтом И. И. Вацетис сообщил, что красноармейцы «…в своей массе они оказались к бою совершенно неспособными вследствие своей тактической неподготовленности и недисциплинированности». При этом сам командующий красным Восточным фронтом чудом избежал плена.

Значение взятия Казани войсками В. О. Каппеля 
— в противобольшевистский лагерь в полном составе перешла находившаяся в Казани Академия Генерального штаба во главе с генералом А. И. Андогским;
— благодаря успеху войск Каппеля удалось восстание на Ижевском и Воткинском заводах; 
— по реке Вятке ушли из Камы красные;
— Советская Россия лишилась камского хлеба;
— были захвачены огромные склады с вооружением, боеприпасами, медикаментами, амуницией, а также с золотым запасом России (650 млн золотых рублей в монетах, 100 млн рублей кредитными знаками, слитки золота, платины и другие ценности).

См. также 
 Каппель, Владимир Оскарович
 Благотич, Матия
 Золотой запас Российской империи

Примечания

Литература 
 Каппель и каппелевцы. НП «Посев», 2007

Операции и сражения Гражданской войны в России
События в Казани
1918 год в Татарстане
Август 1918 года
Сражения 1918 года